Arrondissement municipal (Allemagne)

 Arrondissement municipal (France)